Театр Принсипаль — названия нескольких театров в Испании и Мексике

Испания
 Театр Принсипаль (Барселона)
 Театр Принсипаль (Бургос)
 Театр Принсипаль (Пальма-де-Майорка)
 Театр Принсипаль (Валенсия)
 Театр Принсипаль (Сарагоса)

Мексика
 Театр Принсипаль (Мехико)
 Театр Принсипаль (Пуэбла-де-Сарагоса)